Агаповка — название населённых пунктов в России:

 Агаповка — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1972 году.
 Агаповка — село в Агаповском районе Челябинской области.